Вагнер има више значења:
 Вагнер
 Вагнер (Пенсилванија)
 Вагнер (Јужна Дакота)